Алексей Анатольевич Боков (род. 23 февраля 1974 года, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — российский продюсер, создатель понятия событийного продюсирования, один из пионеров event-индустрии в России, один из первых российских арт-продюсеров, автор методики бизнес-продюсирования и совместного курса с МШУ «Сколково», основатель Школы событийного продюсирования, а также вице-президент Академии журналистики ИД «Коммерсантъ», член попечительского совета благотворительного фонда «Дети наши».

Биография 
Боков родился в Ташкенте в семье военного. Учился в школе № 17.

После окончания школы готовился к поступлению на экономический факультет в российском вузе. Параллельно Боков отправил документы в американский вуз, куда в итоге и поступил по специальности маркетолог. Во время обучения изучал также современное искусство и теорию балета.

Ещё в США Боков устроился в маркетинговую компанию Carlson Marketing Group, которая на тот момент организовывала Игры доброй воли в Санкт-Петербурге, тогда он и начал погружаться в продюсерско-телевизионную маркетинговую среду и переехал в Санкт-Петербург. По окончании Игр доброй воли устроился в швейцарско-шведскую компанию, которая организовывала крупные корпоративные бизнес-конференции.

В 1996 году вместе с партнером-инвестором Людмилой Кудрявцевой, совладельцем крупнейшего туристического холдинга Baltic Travel, запустил свой первый бизнес — маркетинговое агентство. Затем в 1997 году переехал в Москву и продал свою часть партнеру.

Основная деятельность 

В 1997 — совместно с Сергеем Шолоховым учредил производящую телевизионную студию «Тихий дом».

В 1998 — провел первое в России частное мероприятие, о котором написал русский Vogue — бал «Hollywood 30-е годы», посвященный танцору Фреду Астеру. Организовывал бал по случаю визита в Санкт-Петербург Великой Княгини, прием крупнейших магнатов Голливуда во главе с Питером Гринбергом.

С 2000 — возглавляет продюсерское агентство BOKOVFACTORY.

В 2001 — получил «Серебряный венок» на фестивале «Мода и стиль в фотографии» в номинации «Арт-продюсер года».

Продюсировал арт-проекты: выставка «Эпоха топ-моделей» для журнала Elle, проекты Владислава Мамышева-Монро, выставку самых значимых российских персоналий современности глазами Ренаты Литвиновой, проект «12» фотохудожника Евфросины Лаврухиной, арт-перформанс Айдан Салаховой с Наоми Кэмпбелл, работал с группой AES+F: «Отелло. Асфиксиофилия» (1999), «Лесной царь» (2001—2003). Продюсировал театральную постановку «Отелло» вместе с Эдуардом Бояковым, создателем премии «Золотая маска».

В 2004 — запустил премию GQ «Человек года» как телевизионный формат и продюсировал церемонию вручения до 2008 года включительно.

Также продюсировал церемонии World Class Fitness Awards, «Женщина Года Glamour», Elle Style Awards, Harper’s Bazaar 10 Years Annual Award, в 2006 и 2007 годах — Национальный телевизионный конкурс ТЭФИ.

В 2006—2008 — запустил и продюсировал премию в области современного искусства «Инновация».

Продюсировал выставки современного искусства в ММОМА, Tatintsian Gallery, Saatchi Gallery.

В 2016 — выступил как арт-продюсер в проекте «От эскиза на бумаге до космолета», выставка которого прошла в ГУМе, на Кампусе бизнес-школы «Сколково» и в ММОМА.

С 2011 по 2017 — был генеральным продюсером ежегодного международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало» в Ивановской области.

Зимой 2015 года спродюсировал проект «Зеркала» в Московском музее современного искусства, объединивший в себе три тематические выставки и лекторий.

В 2013 — Алексей Боков совместно с Дианой Вишневой спродюсировал первый Фестиваль современной хореографии CONTEXT. «Коммерсантъ» писал о нём: «В Москве появился новый фестиваль современной хореографии, который грозит затмить все аналогичные проекты».

В 2016 — спродюсировал фестиваль Сергея Довлатова «Заповедник» в Псковской области.

Создал серию хакатонов «Культурный код» — первую в России площадку на стыке IT-индустрии и культуры.

В октябре 2017 впервые в России прошел архитектурный хакатон Arch City Hack, объединивший компетенции IT-специалистов и экспертов в области архитектуры и урбанистики.

В октябре 2017 создал Первую российскую международную архитектурную биеннале, которая прошла в Иннополисе при участии Министерства строительства и ЖКХ РФ и правительства Республики Татарстан.

В августе 2018 года выступил идеологом и продюсером первого кинофестиваля на Патриарших прудах Patriki Film Festival, который рассказал о «киноистории района» и «кинематографичной судьбе» его жителей. В фестивале участвовали актёры Константин Хабенский, Надежда Михалкова, Мария Миронова, Лео Габриадзе, Гоша Куценко, Анатолий Белый и Марта Козлова, режиссёр Василий Сигарев, писатель Дмитрий Быков, журналисты Андрей Колесников, Арина Холина, Софико Шеварднадзе и Арина Бородина.

С 2019 года продюсирует проект Софико Шеварднадзе «Просто о сложном» — серия интервью с собеседниками, каждый из которых является ярким человеком и профессионалом своего дела. Передача выходила в Яндекс. Эфире, сейчас выходит на YouTube-канале.

Продюсер, сценарист документального фильма «Крепость. История российского кризиса», который в 2021 получил ТЭФИ в номинации «Документальный фильм. Диджитал СМИ» .

Образовательные проекты 
Школа событийного продюсирования была создана в 2007 году. Алексей Боков определяет событийное продюсирование как продюсирование проектов, обладающих трендсеттерской значимостью для целевой аудитории, острой актуальностью, зачастую являющихся основой для новой тенденции и имеющих пост-эффект, выходящий за пределы целевой аудитории проекта. Школа сразу привлекла аудиторию, заинтересованную в получении продюсерского образования и опыта. Colta.ru писала, что через Школу «прошли многие из тех, кто сегодня создает российский культурный (и не только) ландшафт, — от драматурга Валерия Печейкина до Мурада Османна, автора знаменитого вирусного инстаграм-проекта #FollowMeTo».

В 2017 году Школа запустила авторский курс бизнес-продюсирования, разработанный совместно Алексеем Боковым и профессором практики бизнес-школы «Сколково», создателем фестиваля Alfa Future People Виктором Шкипиным.

С 2013 является вице-президентом Академии журналистики ИД «Коммерсантъ».

Окончив в 2014 году Executive MBA «Сколково», Алексей создал Alumni Skolkovo Fair — ярмарку проектов выпускников «Сколково».

Другая деятельность 
В 2009 выступил в качестве кинопродюсера фильма «Весельчаки» (режиссёр Феликс Михайлов).

В 2009 совместно с выпускницей Школы событийного продюсирования Яной Лебедевой создал и запустил первый российский lifestyle-портал Trendspace. В 2013 году продал долю издательскому дому Artcom Media.

С медиаменеджером Максимом Бывшевым создал агентство Talents.

В 2013 году стал генеральным директором журнала «Русский пионер» и осуществил переход журнала от медиагруппы «ЖV!» в самостоятельное плавание.

В 2021 начал работать в группе компаний Start.ru как CEO Start ADS и руководитель рекламного направления по диджитал-талантам.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Алексея Бокова
 Продюсерское агентство Bokovfactory

Продюсеры России